Kusz ist der Familienname folgender Personen:
 Fitzgerald Kusz (Rüdiger Kusz; * 1944), deutscher Schriftsteller
 Gerard Alfons Kusz (1939–2021), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Gliwice

Siehe auch:
 Kus
 Kusch